SNI
 Siemens Nixdorf Informationssysteme — немецкая компания, образованная в 1990 году слиянием компаний Nixdorf Computer AG и подразделения Data Information Services (DIS) компании Siemens AG.
 Server Name Indication (SNI) — расширение компьютерного протокола TLS, которое позволяет клиентам сообщать имя хоста, с которым он желает соединиться, во время процесса рукопожатия.